

Patronyme
 Capitaine Massoteau, ( ? - ? ), né en Guadeloupe, est un militaire métis sang-mêlé.
 Anne Massoteau, ( ? - ), est une actrice française de théâtre, de cinéma et de télévision, spécialisée aussi dans le doublage.

Homonymie
Homonymie de patronyme